Камперо () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

 Камперо Лейес, Нарсисо (1813—1896) — боливийский политический деятель.
  (1873—1938) — епископ Сальты.

Топоним 
  — провинция в Боливии; департамент Кочабамба. Названа в честь Нарсисо Камперо.

См. также 
  — испанский бутерброд (Андалусская кухня).
  — устаревшая профессия.